Catinella waccamawensis är en snäckart som beskrevs av Franzen 1981. Catinella waccamawensis ingår i släktet Catinella och familjen bärnstenssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bärnstenssnäckor
waccamawensis